Операция „Тевтонски меч“ (на немски: Operation Teutonenschwert) може да се отнася за:

 Операция „Тевтонски меч“, външнополитическа акция на Третия Райх;
 Операция „Тевтонски меч“, книга на руския историк Владимир Волков за външнополитическата операция на Третия Райх;
 Операция „Тевтонски меч“, пропаганден филм на ЩАЗИ от ДЕФА, целящ дискредитирането на Ханс Шпайдел и НАТО;